Седловина:
 Седловина — полого-выпуклое понижение в горном хребте или гряде, возникающее при тектонических движениях;
 Седлови́на — пространство между двумя областями высокого атмосферного давления, представленное двумя сходящимися областями пониженного;
 Седловина — село в Болгарии;
 Седловина — деталь трубопровода.